Nembo Kid – uno dei nomi italiani di Superman, personaggio dei fumetti DC Comics
 Nembo Kid – personaggio della serie televisiva Romanzo criminale